

Reino Unido
Welwyn Garden City
Letchworth Garden City

Estados Unidos da América
Garden City, Alabama
Garden City, Colorado
Garden City, Geórgia
Garden City, Idaho
Garden City, Iowa
Garden City, Kansas
Garden City, Michigan
Garden City, Minnesota
Garden City, Missouri
Garden City, Nova Iorque
Garden City, Carolina do Sul
Garden City, Dakota do Sul
Garden City, Texas
Garden City, Utah
Garden City também é o apelido de Missoula, Montana
Garden City é ainda um centro comercial em Cranston, Rhode Island

Austrália
Garden City apelido de Toowoomba, Queensland
Garden City lugar em Port Melbourne, Victoria
Westfield Garden City é um centro comercial do Grupo Westfield em Upper Mount Gravatt, Brisbane
Booragoon Garden City, um centro comercial em Perth

Outros lugares
Garden City - subúrbio da cidade do Cairo, Egipto
Garden City - apelido da cidade-estado de Singapura devido ao elevado número de jardins que tem
Garden City - apelido da cidade de Christchurch, Nova Zelândia
Ciudad Jardín - apelido da cidade de Maracay, Venezuela
Garden City também é um subúrbio e centro comercial em Winnipeg, Manitoba
Garden City - centro de negócios em Suva, Fiji.
Garden City - apelido do estado de Nunsthorpe em Grimsby, Inglaterra
Ciudad Jardin, El Palomar, Argentina, a primeira cidade jardim da América do Sul

Desambiguações de topônimos